Presa de caça, ésser viu capturat per un depredador en l'àmbit humà és l'animal capturat per l'activitat de la caça o la pesca
 Presa d'aigua, construcció que s'ubica sobre la llera d'un riu per a retenir-ne l'aigua
 Presa de decisions procés mitjançant el qual es realitza una elecció entre les alternatives 
 Presa de terra, dispositiu per a reduir el pas del corrent per l'usuari d'una instal·lació elèctrica en cas de fallada d'algun dels aïllants dels conductors actius
 Presa múltiple, dispositiu per endollar diversos elements
 Cinema: Presa (cinema) Actuació enregistrada de forma continuada